Церковь Святого Антония () — церковь в епархии Терамо-Атри Римско-католической церкви в городе Терамо, в провинции Терамо, в регионе Абруццо, в Италии.

Храм построен в XIII веке, как монастырская церковь Ордена Братьев Меньших; расположен на стыке улиц Де Микетти и Ларго Мелатино.

История 
В 1207 году при епископе Сассо за городом был признан статус автономной коммуны, что послужило началом экономического развития Терамо. В этот период в городе было построено несколько величественных зданий, среди которых палаццо епископа, монастырские церкви Святого Доминика и Святого Франциска.

Основание монастыря Святого Франциска и строительство монастырской церкви датируется 1227 годом. Обитель состояла из церкви, внутреннего дворика, трапезной и келий. В 1309 году Антонио ди Флорио возвел колокольню, а чуть позже, в 1327 году была увеличена площадь здания церкви.

В 1584 году, во время работ по обустройству обители, на территории монастыря были обнаружены бронзовые статуи, медали, колонны, мраморные полы и плиты из порфира времен Древнего Рима.

Первоначально церковь была освящена в честь Святого Франциска Ассизского, и только в первой половине XIX века была переименована в церковь Святого Антония, когда храм перешел в ведение Братства во имя Святого Антония Падуанского.

Описание 
Боковые стены церкви, поддерживаемые контрфорсами, имеют по два окна и по розе. Декоративная аркатура, разрушенная во время реконструкции в эпоху барокко, частично сохранилась на колокольне.

На фасаде сохранилась фрагментарная фреска, изображающая Святого Христофора, покровителя паломников. Горизонтальный карниз по центру фасада отделяет портал от верхней части, в которой находятся два замурованных окна. Над этими окнами находится одно большое окно, освещающее неф.

Портал вписан в арку. По сторонам портала находятся витые колонны с растительным орнаментом. На капители слева в листве изображена птица. Птицы также изображены в люнете.

Колокольня встроена в здание церкви. Над крышей храма возвышаются два верхних яруса колокольни, один меньше другого. На самом верху находятся четыре колокола.

Внутренне храм разделен на две части: большую – церковь Святого Франциска и меньшую – капеллу Святого Антония, бывшую монастырскую трапезную.

Убранство церкви Святого Франциска выдержано в стиле барокко. Боковые капеллы освящены в честь Богоматери Скорбей, Богоматери Розария, Святого Антония и Святой Люции. В последней часовне находится образ Святейшего Сердца Иисуса. Далее следует капелла Муци со статуей Вознесения Пресвятой Девы Марии и капелла Святого Франциска. По сторонам апсиды две темперы, вдохновленные историей Ветхого Завета. В центре той же апсиды находится статуя Богоматери, над которой темпера с изображением коронации Пресвятой Девы Марии.

Капелла Святого Антония (Падуанского) также выдержана в стиле барокко XVII века. Единственный неф завершается апсидой, расписанной фресками. Капелла украшена картинами и венчается большим куполом с восемью световыми окнами, в центре которого изображен Святой Антоний. По сторонам десять коринфских колонн у стен. На алтаре находится статуя Богоматери Непорочной, а в четырех углах между куполом и нефом капеллы, представлены четыре главные добродетели: справедливость, благоразумие, стойкость и воздержание. Среди картин в капелле особого внимания заслуживает работа 1792 года кисти Винченцо Бальдати, на которой Святой Антоний изображен на коленях вместе со Святым Бонавентурой из Баньореджо, богословом и Учителем Церкви, генералом ордена францисканцев, предлагающим написанный им Устав на усмотрение Богоматери Непорочной. На антресоли старый орган, созданный в 1862 году Витале Де Лука. В атриуме капеллы находится балдахин в нео-готическом стиле из позолоченного дерева, созданный в 1903 году Раффаэле де Фабритиисом.

Источники 
 Domenico Di Baldassarre, "Chiesa di Sant'Antonio, già Convento di San Francesco", Edigrafital S.p.A., Teramo 2000
 Церковь святого Антония (Chiesa di Sant′Antonio)
 Chiesa di Sant'Antonio 

Антоний Падуанский
Терамо